Een verkeersweg:
N999 (België)
N999 (Nederland), zie Provinciale weg 999